Johann Rudolph von Ahlefeldt ist der Name folgender Personen:

*Johann Rudolph von Ahlefeldt (1712–1770), deutscher Adliger und Wohltäter
 Johann Rudolph von Ahlefeldt (1775–1848), deutscher Gutsherr, Ehemann von Charlotte von Ahlefeld